Pilophorus – rodzaj owadów (pluskwiak)
 Pilophorus – rodzaj porostów